Manuel Burgès i Juanico, (1874-1945), compositor i pianista que, ocasionalment, emprà el pseudònim Manuel de Burgos.
 Manuel de Burgos y Mazo, (1862-1946), polític espanyol de la Restauració borbònica.